Biln bezeichnet
 alternativ Bylany u Mostu, Wüstung im Okres Most in Tschechien

Biln ist der Familienname von
 Sohen Biln (1939–2012), kanadischer Ruderer